Masters 2008, Saga Insurance Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 13 och 20 januari 2008 i Wembley Arena i London. Turneringen vanns av Mark Selby som slog Stephen Lee i finalen med 10–3. Turneringens högsta break blev 141, vilket gjordes av både Selby (i finalens sista frame) och Ken Doherty.

Världens 16 högst rankade spelare bjöds in till turneringen. Ett wild card delades ut till Marco Fu, och övriga snookerspelare på proffstouren kvalade om den 18:e och sista platsen. Detta kval vanns av Barry Hawkins.

Noterbart är att sju av de fjorton matcherna på väg till finalen gick till avgörande frame, varav två avgjordes på sista svart. Michaela Tabb blev första kvinna att döma en final i Masters.

Huvudturnering

Final

Wild cardomgång 

Innan huvudturneringen började med åttondelsfinaler, spelades två sextondelsfinaler, i vilka Fu och Hawkins mötte spelarna rankade 15:e (Steve Davis) och 16:e (Ryan Day).

Kval 

2008 i Storbritannien
2008
Snookersäsongen 2007/2008